Lismore – wyspa w Loch Linnhe, Szkocji
Miejscowości w USA:
 Lismore – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
Gminy w USA:
 Lismore (ang. Lismore Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
Miasta w Australii:
 Lismore – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
 Lismore – miasto w stanie Wiktoria
Miasta w Irlandii:
 Lismore – miasto w hrabstwie Waterford
 Lismore – miasto w hrabstwie Down w Irlandii Północnej